Духовка — залізний ящик, в якому готують їжу нагрітим повітрям або нагрітою поверхнею (переважно складова кухонної плити).

Топонім 

 Духовка — присілок у Шатровському районі Курганської області.
 Духовка — присілок у Тамбовському районі Тамбовської області.